Ferien vom Ich ist der Titel von:

 Ferien vom Ich (Roman), Roman von Paul Keller aus dem Jahr 1916
 Ferien vom Ich (1934), Romanverfilmung von Hans Deppe aus dem Jahr 1934
 Ferien vom Ich (1952), Romanverfilmung von Hans Deppe aus dem Jahr 1952
 Ferien vom Ich (1963), Romanverfilmung von Hans Grimm aus dem Jahr 1963